Klausen (Eifel), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Klausen (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Zuid-Tirol 
Klausen (klooster), het voormalige klooster in Zuid-Tirol
Klausen (Oostenrijk), een dorpje bij Kirchberg in Tirol, Oostenrijk
Klausen-Leopoldsdorf, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
Klausenpas, de verbinding tussen de Zwitserse kantons Uri en Glarus

Personen
Kasper Klausen, een Deense voetballer